The Party steht für: 

 The Party, Originaltitel von Der Partyschreck, US-amerikanischer Film von Blake Edwards (1968)
 The Party (2017), britischer Spielfilm von Sally Potter
 The Party (Band), US-amerikanische Band
 The Party (Demoparty), eine Demoparty in Dänemark, die jährlich von 1991 bis 2002 stattfand

Siehe auch:
 Party (Begriffsklärung)
 The Hunting Party